Гранха Трес Ерманос има више значења:

 Гранха Трес Ерманос (Меоки), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Гранха Трес Ерманос, Ефраин Мартинез (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику